

Nederlandse personen
  Alphons Meeuwis (1916), Nederlands verzetsman
 Cees Meeuwis (1964), politicus
 Guus Meeuwis (1972), zanger en presentator
 Marcel Meeuwis (1980), voetballer
 Martijn Meeuwis (1982), honkballer

Overige
 Guus Meeuwis (album), album van de Nederlandse zanger Guus Meeuwis